Mosquito Lake kan syfta på:

 Mosquito Lake, Northwest Territories, en sjö i Kanada
 Mosquito Lake (TV-serie) – en kanadensisk TV-serie från 1989–1990